Zawody w skokach narciarskich na XXIII Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym odbyły się 11 lutego 1987 w Oberstdorfie (RFN). Złote medale w zawodach indywidualnych wywalczyli Austriak Andreas Felder (skocznia duża) i Czechosłowak Jiří Parma (skocznia normalna). W zawodach drużynowych triumfowali Finowie.

Wyniki

Skocznia duża indywidualnie K-115 (Schattenbergschanze K-115) 

Data: 15.02.1987

Skocznia normalna indywidualnie K-90 (Schattenbergschanze K-90) 

Data: 20.02.1987

Skocznia duża drużynowo K-115 (Schattenbergschanze K-115) 

Data: 17.02.1987

Linki zewnętrzne 
 wyniki-skoki.hostingasp.pl: Oberstdorf BRD 1987.02.15 MS World Ski Championshps
 wyniki-skoki.hostingasp.pl: Oberstdorf BRD 1987.02.17 MS Dr World Ski Championshps
 wyniki-skoki.hostingasp.pl: Oberstdorf BRD 1987.02.20 MS World Ski Championshps

Skoki narciarskie na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym
1987 w sportach zimowych

sl:Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju 1987#Smučarski skoki